Stemma (pluriel : stemmata) peut désigner : 
 Un arbre représentant la structure de la phrase selon Lucien Tesnière.
 Un stemma codicum, souvent abrégé en stemma, qui est le tableau généalogique des manuscrits d'une même œuvre.
 Un arbre généalogique dans la Rome antique.